You Give Me Something – singolo dei Jamiroquai del 2001, dall'album A Funk Odyssey
 You Give Me Something – singolo di James Morrison del 2006, dall'album Undiscovered